Филипповский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Филипповский сельсовет — в Каменском районе Алтайского края.
 Филипповский сельсовет — в Октябрьском районе Курской области.
 Филипповский сельсовет — в Ордынском районе Новосибирской области.